Яснопольщинский сельский совет () — входит в состав
Липоводолинского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Яснопольщина
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Яснопольщина 
 с. Ивановка 
 с. Коцупиевка 
 с. Макеевское

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Коцупиева Степь

Примечания 

Местные советы (Липоводолинский район)